Xant (en llatí Xanthus, en grec antic  fou un poeta líric més vell que Estesícor, ja que aquest el menciona en un dels seus poemes i altres de Xant els va agafar en préstec. Estesícor va escriure un poema anomenat Oresteia (Ὀρέστεια), imitant a Xant. Se sap pel mateix Estesícor que Xant representava Hèracles equipat i armat tal com el descrivia Homer, i no com ho feien els seus contemporanis.

Claudi Elià en fa referència, i cita una opinió de Xant sobre Electra filla d'Agamèmnon que sens dubte està treta de lOresteia. La seva època ha estat situada cap a l'any 650 aC, a la meitat del segle VII aC, abans de Pisandre de Camiros i 45 anys abans d'Estesícor. De la seva poesia no s'ha conservat cap fragment.

Referències 

Poetes lírics de l'antiga Grècia
Poetes sicilians